Zeller Graben und Zellergraben sind Gewässernamen:

 Zeller Graben (Edenlander Bächlein), rechter Zufluss des Edenlander Bächleins (zur Pfettrach) bei Edenland, Gemeinde Weihmichl, Landkreis Landshut, Bayern
 Zeller Graben (Kößlarner Bach), linker Zufluss des Kößlarner Bachs nahe am Innstau Schärding-Neubaus, Stadt Neuhaus am Inn, Landkreis Passau, Bayern
 Zeller Graben (Schwarzach), rechter Zufluss der hier noch Stadtbach genannten Schwarzach in Bad Saulgau, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg

 Zellergraben (Irrebach), rechter Zufluss des Irrebachs (zur Altmühl) nach Weiherschneidbach, Markt Weidenbach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Zellergraben (Isar), in der linken Aue der Isar versickernder Bach nach Wallgau, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Zellergraben (Main), auch Zeller Graben, linker Zufluss des Mains nach Pflochsbach, Stadt Lohr am Main, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Zellergraben (Untere Argen), linker Zufluss der Unteren Argen bei Zell, Stadtteil Neutrauchburg, Isny im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Zeller Bach
 Zellgraben